Constel·lació d'Aquari 
 Aquari (astrologia), signe astrològic travessat pel sol entre el 20 de gener i el 18 de febrer
 Aquari (recipient), recipient adequat per a la vida d'organismes aquàtics 
 Era d'aquari, era astrològica